Лос Гонзалез има више значења:

 Лос Гонзалез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гонзалез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гонзалез, Луз Луна Гонзалез (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гонзалез (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гонзалез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Гонзалез (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гонзалез (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гонзалез (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гонзалез (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гонзалез (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гонзалез, Ранчо лос Гонзалез (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гонзалез (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гонзалез, Сантијаго Гонзалез (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гонзалез (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Гонзалез (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Гонзалез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Гонзалез (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Гонзалез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гонзалез (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гонзалез, Чико Гонзалез (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гонзалез (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гонзалез (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гонзалез (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гонзалез (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику